Мајрин Виљануева () мексичка је глумица и фото модел.

Филмографија

Теленовеле

Комедије

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа